Rufus King peut désigner :

 Rufus King (1755-1827), un homme politique américain ;
 Rufus King (1893-1966), un écrivain américain ;
 Rufus King (1814-1876), un brigadier-général de l'Union durant la Guerre de Sécession.